Finlands landslag i bandy kan betyda:

Finlands damlandslag i bandy
Finlands herrlandslag i bandy
Finlands B-landslag i bandy (herrar)